Жан-Луи Мари Пуаре (1755—1834; ) — французский священник, ботаник и путешественник.

В 1785—1786 гг. по поручению короля Людовика XVI занимался изучением флоры Алжира.

После Великой французской революции занимал должность профессора естественной истории в Высшей школе () департамента Эна.

Растения, описанные Пуаре 

Одно из растений, описанных Пуаре — Боярышник обыкновенный —

Растения, названные в его честь 
В честь Пуаре назван род  из семейства .

Научные работы 
 Leçons de flore: Cours complet de botanique 1819—1820 (Иллюстрации: P. J. F. Turpin).
 Voyage à Barbarie, …, pendant les années 1785 et 1786. — 1789.
 Histoire philosophique, littéraire, économique des plantes d’Europe. — 1825—1829.
 В соавторстве с Жаном Батистом Ламарком. Encyclopédie méthodique: Botanique. — 1789—1817.
 В соавторстве с Жаном Батистом Ламарком. Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature: Botanique. — 1819—1823.

Примечания

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции